Ehin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1961), joueur américain de football américain
Kristiina Ehin (née en 1977), poétesse estonienne

Homonymie de patronyme